Нурабад — топоним.

Иран 
 Нурабад — город в провинции Лурестан, административный центр шахрестана Нурабад.
 Нурабад — шахрестан (область) в провинции Лурестан.
 Нурабад — город в провинции Фарс.

Таджикистан 
 Нурабад — посёлок городского типа.

Узбекистан 
 Нурабад — город в Самаркандской области, адитнистративный центр Нурабадского района.
 Нурабад — посёлок городского типа в Ташкентской области.